Puerquísimo Chancho (Spanky Ham, en inglés), es un personaje ficticio en la serie animada La casa de los dibujos. Es una parodia de las caricaturas flash de internet y la serie Happy Tree Friends, y usa la vestimenta similar a la de Eric Cartman, uno de los personajes de South Park, como el animal que representa, es asqueroso, vulgar y repugnante; al igual que Clara es racista, realiza bromas de mal gusto. En algunos capítulos se menciona que tiene esposa e hijos. Su tema es lo absurdo y sucio de la internet.

Personajes de Drawn Together